

Biografia 

Di nobile famiglia genovese, studiò sotto la direzione di suo zio, il cardinale Antonio Pallavicini Gentili, e si addottorò in giurisprudenza a Padova.

Avviato alla carriera ecclesiastica, ebbe numerose prebende: fu canonico dei capitoli cattedrali di Orense e Como e abate commendatario di Santa Maria di Marola, della Santissima Trinità di Campagnola, di Santa Maria di Rivalta e di San Michele di Clusa.

Nel 1507 fu eletto vescovo di Cavaillon; fu creato cardinale da papa Leone X nel concistoro del 1º luglio 1517 e gli fu assegnato il titolo di Sant'Apollinare.

Morì, dopo una breve malattia, nel 1524. La sua tomba è in Santa Maria del Popolo a Roma.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Giovanni Battista
Cardinali nominati da Leone X
Sepolti nella basilica di Santa Maria del Popolo